Doktorns hemlighet kan syfta på:

 Doktorns hemlighet (1929) – en amerikansk film från 1930 med originaltiteln The Doctor's Secret
 Doktorns hemlighet (1930) – en svensk film från 1930